CONCACAF-mästerskapet 1971 spelades i Trinidad och Tobago under perioden 20 november-5 december 1971. Mexiko vann turneringen före Haiti och Costa Rica.

Kvalificering

Slutturnering

Resultat

Referenser

Noter

Externa länkar

1971 i Trinidad och Tobago
1971
Fotboll på Trinidad och Tobago
Fotbollsåret 1971